Сулейманиды — династии правителей мусульманских государств:
 Сулейманиды тихамские — династия эмиров Тихамы в северо-западном Йемене в 1063—1174 годах.
 Сулейманиды тлемсенские — династия эмиров Тлемсена и соседних территорий (Аршкуля, Деджравы, Тенеса и Сук-Ибрахима) в западном Алжире в 786—953/4 годах.